Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Nicolas-Espin e German Puentes-Alcaniz che hanno battuto in finale Tommy Robredo e Santiago Ventura 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Eduardo Nicolas-Espin /  German Puentes-Alcaniz (Campioni)
 Paul Hanley /  Paul Rosner (quarti di finale)

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Julián Alonso /  Sander Groen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2000